Михаил Катков:
 Катков, Михаил Андреевич (1889—1914) — корнет лейб-гвардии Конного полка, пожалован Георгиевским оружием.
 Катков, Михаил Мефодиевич (1861—1941) — русский юрист, профессор римского права Киевского университета.
 Катков, Михаил Никифорович (1817—1887) — русский консервативный публицист, издатель и редактор, литературный критик.